Chula ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chula (Arkansas)
 Chula (Georgia)
 Chula (Louisiana)
 Chula (Missouri)
 Chula (Virginia)
 Chula Vista (Kalifornien)

Sonstiges:
 Chula (Insel), eine der Bajuni-Inseln